Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 22 і 23 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 22 червня о 09:00 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 22 червня о 18:11 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 23 червня о 18:02 за місцевим часом.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (жінки)